Les sauvetés, localement appelées «  », « Sauveterre », etc. créées en France entre les , ont laissé leur nom à divers lieux et communes :

Toponyme 
 Causse de Sauveterre : plateau calcaire
 Sauveterre, commune française du Gard
 Sauveterre, commune française du Gers
 Sauveterre, commune française des Hautes-Pyrénées
 Sauveterre, commune française du Tarn
 Sauveterre, commune française de Tarn-et-Garonne

Patronyme 
 François Sauveterre (ca 1700-1775), maître de ballet français.
 Jean-Jacques Sauveterre (né en 1962), rugbyman français.
 Thomas Sauveterre (né en 1993), son fils, rugbyman français.

Voir aussi

 Sauveterre-de-Béarn, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Sauveterre-de-Comminges, commune française de la Haute-Garonne
 Sauveterre-de-Guyenne, commune française de la Gironde
 Sauveterre-de-Rouergue, commune française de l'Aveyron
 Sauveterre-la-Lémance, commune française de Lot-et-Garonne
 Sauveterre-Saint-Denis, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France